Мортен Бергетон Иверсен (норв. Morten Bergeton Iversen, более известный под псевдонимом Teloch, родился 19 ноября 1974 года) — норвежский музыкант. Является основателем групп Lucifer, Nidingr, концертный гитарист блэк-метал-коллективов Gorgoroth, 1349. C 2011 года участник Mayhem. В 2020 году запустил собственный электронный проект Bergeton в жанре синтвейв.

Мортен родился в Хортене в семье музыкантов. Его отец начал приучать сына к музыке, будучи сам музыкантом со стажем. По его словам, он никогда не учился играть специально, работал на слух. Музыкальная карьера началась с группы Lucifer, позже Nigindr.

Долгое время Мортен является эндорсером фирмы ESP. По его макету была изготовлена гитара ESP BLACK METAL на базе гитары Eclipse. Teloch проводит много времени в соцсетях, любит игры и вкусную еду.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Facebook
 YouTube

Рок-гитаристы Норвегии
Композиторы Норвегии
Музыканты, известные под псевдонимами
Mayhem
Музыканты блэк-метала
Музыканты-электронщики Норвегии